Szlama (ang. mudblood) – pejoratywne określenie z cyklu książek J.K. Rowling o Harrym Potterze oznaczające osobę o zdolnościach magicznych urodzoną w rodzinie mugoli (osób niemagicznych)
 imię męskie:
 Szlama Grzywacz, uczestnik francuskiego ruchu oporu, członek grupy Manukiana
 Szlama Lichtenberg, nauczyciel, łódzki działacz społeczny i syjonistyczny, publicysta
 Szlama Żołnierski, łódzki cyrulik i felczer
Męskie imiona semickie